Cremenea se poate referi la:
Localități din România:
Cremenea, Cluj
Cremenea, Mehedinți

Toponime românești